

Toponyme 
 Fontannes est une commune française située dans le département de la Haute-Loire.

Patronyme 
 Charles-François Fontannes, né en 1839 et mort en 1886, est un géologue français de la fin du .